Live in Germania е концертен албум на блек метъл групата Marduk. Записан е на четири места в Германия през 1996 г., по време на турнето Heaven Shall Burn.

Състав 
 Ерик „Легиън“ Хагщедт – вокали
 Морган „Ивъл“ Хякансон – китара
 Петер Тегтгрен – китара
 Роджър „Боги“ Свенсон – бас
 Фредрик Андерсон – барабани

Песни

Бележки 

Албуми на Мардук
Музикални албуми от 1997 година
Концертни албуми